Handbal is een van de sporten die beoefend wordt op de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio, Japan. De wedstrijden vinden plaats van 23 juli tot en met 8 augustus 2021.
Zowel aan het mannentoernooi als het vrouwentoernooi nemen twaalf landen deel. Elk team mag uit maximaal veertien leden bestaan.

Kwalificatie 
Via verschillende kwalificatietoernooien kunnen zich zowel bij de mannen als vrouwen elf landen kwalificeren. Als gastland is Japan automatisch geplaatst voor beide evenementen.

Vrouwen

Mannen

Competitieschema
Het competitieschema ziet er als volgt uit:

Toernooi mannen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Eindstand

Toernooi vrouwen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Eindstand